Лоренцо Креспи (), настоящее имя Винченцо Леопицци (; 13 августа 1971, Мессина, Сицилия, Италия) — итальянский актёр кино.

Биография 
Лоренцо Креспи с четырёх лет воспитывался матерью без отца, учился в школе Института селезианцев «S.Luigi». В 1987 году из Мессины в Милан, работал официантом и охранником в ночном клубе. Был моделью известного итальянского дизайнер Джорджио Армани. Увлёкся актёрской профессией, был ассистентом Витторио Сгарби.

В кино дебютировал в 1995 году в фильме Паппи Корсикато «I buchi neri».
Получил известность в роли Джулио в картине «Синдром Стендаля» Дарио Ардженто. Работал с выдающимся режиссёром Линой Вермюллер в фильме «Нимфа плебеа». Полюбился зрителям как герой телесериалов.

Активно занимается спортом — боксом и американским футболом.

Фильмография 

 Кинофильмы
  — I buchi neri — Аделмо
  — Итальянцы / Italiani
  — Нимфа / Nimfa
  — Нимфа плебеа / Nimfa plebea
  — Синдром Стендаля / Sindrome di Stendhal, La — Джулио
  — Марианна Укрия / Marianna Ucria — Саро
  — Porzus — Геко
  — Принцесса и нищий / La Principessa il povero-Леонардо

 Телесериалы
  — Возвращение Сандокана — Андре де Гомер
  — Карабинеры — Томассо Палермо
  — Gente di mare
  — Помпеи — Марко

Награды 
 1997 — Итальянская премия «Золотой глобус»

Актёры Италии